

Села:
 Дольськ — Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Дольськ — Волинська область, Турійський район

Пункт пропуску:
 Дольськ — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю

Дольськ — місто в Сьремському повіті Великопольського воєводства
 Дольськ — гміна в Сьремському повіті Великопольського воєводства
 Дольськ — село в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства